Хезболла́, Хезболла́х, Хизба́лла, Хизбалла́, Хизбалла́х (, «партия Аллаха», выражение взято из Корана) — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. В основе идеологии лежат идеи лидера исламской революции в Иране аятоллы Хомейни. Признана террористической организацией в Канаде, США, Израиле и Египте, Лигой арабских государств (с марта 2016 года), в странах Персидского залива, а также частично в ЕС, Австралии и Великобритании. Пользуется финансовой и военной поддержкой Ирана и Сирии.

В своём манифесте 1985 года организация объявила тремя своими основными целями: «выдворение любых колониальных учреждений из Ливана», «привлечение фалангистов к ответу за их преступления», и установление в стране исламского режима.

Как указывал арабист Георгий Мирский, действующая в Ливане группировка была создана в 1982 году как филиал .

История 

 Движение «Хезболла» было создано в 1982 году при содействии иранского Корпуса Стражей Исламской революции на волне антиамериканских и антиизраильских настроений для борьбы с израильским военным присутствием в Южном Ливане.
 В 1992 году «Хезболла» впервые приняла участие в парламентских выборах, получив 12 из 128 мест в парламенте.
 В 1996 году после операции «Гроздья гнева» была определена зона, на которой могли вестись боевые действия.
 В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, после вывода израильских войск в мае 2000 года контроль над южным Ливаном должна была взять ливанская армия, однако этого не произошло. Ливанское правительство негласно предоставило движению «Хезболла» возможность полностью контролировать юг Ливана . Место израильтян заняли боевики «Хезболлы», создавшие вдоль границы с Израилем мощную сеть оборонительных укреплений. При этом они, как правило, использовали оставленные израильской армией оборонительные сооружения. Сеть бункеров, складов оружия, блиндажей, наблюдательных постов, пулемётных и снайперских гнёзд тянется на несколько десятков километров, объединяемая системой подземных ходов. В данном районе также оборудовано множество площадок для пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые «Хезболла» использует для обстрела населённых пунктов на севере Израиля. Хасан Насралла, выступая в Бейруте 23 мая 2006 года, заявил:
«В зоне поражения наших ракет находится весь израильский север. Все порты, все военные базы, все промышленные предприятия и другие объекты, расположенные в данном районе. Наши силы имеют в настоящее время свыше 12 тысяч ракет. И когда я говорю „свыше 12 тысяч“, не следует понимать, что у нас не более 13 тысяч ракет…»
 После парламентских выборов 2005 года «Хезболла» представлена в ливанском парламенте (23 депутата из 128) и правительстве (Мухаммед Фнейш — портфель министра энергетики и водных ресурсов).
 Захват боевиками «Хезболлы» 12 июля 2006 года двух израильских военнослужащих на границе с Ливаном привёл к очередной ближневосточной войне (см. Вторая ливанская война).
 В июне 2009 года коалиция «8 марта», возглавляемая «Хезболлой», завоевала на парламентских выборах в Ливане 57 мест из 128.
 С 2011 года «Хезболла» активно задействована в боевых действиях гражданской войны в Сирии на стороне правительства Башара Асада.

Отношение к «Хезболле» 
«Хезболла» считается террористической организацией в США, Великобритании, Германии, Нидерландах, Канаде, Израиле, Австралии и Египте; в вину ей ставятся террористические акции против гражданского населения и военных. В России «Хезболла» не считается террористической организацией, хотя в 1985 году похитила трёх дипломатов, а известный террорист Имад Мугния по кличке «Гиена» расстрелял дипломата Аркадия Каткова. В ноябре 2015 года замглавы МИД РФ и спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Северной Африке Михаил Богданов разъяснил эту ситуацию тем, что «Хезболла» не совершала терактов на территории РФ и является законной общественно-политической силой, имея представителей в парламенте Ливана.

 По мнению бывшего генерала ливанской армии Элиаса Хана, «Хезболла» «защитила честь арабского мира, впервые в нашей истории освободив юг Ливана».

В Египте после раскрытия в 2008—2009 годах сети «Хезболлы» под руководством Сами Шихаба, планировавшей ряд терактов на территории страны, были проведены массовые аресты членов этой организации. Власти Египта намерены объявить лидера «Хезболлы» в международный розыск через Интерпол. По сообщению газеты «The Financial Times», египетская пресса назвала Насраллу «военным преступником».

Представитель Комиссии ООН по расследованию обстоятельств гибели бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири заявил, что к этому убийству причастны офицеры отдела спецопераций «Хезболлы».

В связи с поддержкой позиций Ирана и Башара Асада в борьбе за власть в Сирии, и возможным провоцированием Хезболлой очередного конфликта с Израилем, газета Now Lebanon опубликовала в августе 2012 года редакционную статью, в которой выражается сомнение в том, что «Хезболла» защищает интересы Ливана:
«Является ли Израиль угрозой Ливану, (как об этом говорит „Хезболла“)? Хочет ли он на самом деле напасть на Ливан? Израильская армия вторгалась в Ливан в 1978, 1982 и 2006 годах. […] Во всех этих случаях Израиль преследовал ООП или „Хезболлу“, организации, которые он не мог потерпеть на своих северных границах… Нет ни одного доказательства того, что Израиль имеет территориальные претензии к Ливану, или что международное сообщество потерпело бы подобные претензии. „Протоколы Сионских мудрецов“, которые так любят цитировать помешанные на заговорах арабы, давно не выглядят доказательством экспансионистских планов Израиля».

В 2013 году Бахрейн объявил «Хезболлу» террористической организацией. Он не разделяет её, как некоторые западные страны, на военную и политическую фракции. Халид бин-Ахмед аль-Халифа, министр иностранных дел Бахрейна, публично призвал Ливан избавиться от генерального секретаря организации шейха Хасана Насраллы: «Избавление Ливана от Насраллы является национальным и религиозным долгом».

19 ноября 2017 года экстренная сессия Лиги арабских государств, созванная по инициативе Саудовской Аравии, приняла резолюцию, в которой ливанская «Хезболла» объявляется террористической группировкой.

24 ноября 2021 Австралия причислила «Хезболлу» к террористическим организациям.

Организация 

Первоначально Хезболла не имела чёткой организационной структуры, и её участники «не имели членских билетов и чётко оговорённых обязанностей».

В настоящее время движение имеет формальную структуру, основанную на принципах главенства религиозных лидеров.

Численность 
По данным спецслужб Израиля, на начало 2004 года вооружённые отряды «Хезболлы» насчитывали 10 моторизованных и 6 пехотных батальонов по 250 человек (в общей сложности ок. 4000 бойцов), ещё 5 тыс. резервистов.

По некоторым данным, численность регулярных сил «Хезболлы» в 2006 году составляла около тысячи человек, а вместе с резервистами — от 7 до 11 тыс.

По другим оценкам, движение располагает около 30 тысячами бойцов, треть из которых обладает большим боевым опытом.

Вооружение Хезболлы 
Вооружение группировки включает около тысячи установок РСЗО и более ста тысяч ракет к ним, ствольную артиллерию, беспилотные летательные аппараты и противокорабельные ракеты иранского производства, а также различные противотанковые ракетные комплексы (в том числе российские РПГ-29 и РПГ-7В). По заявлению Хасана Насраллы, в мае 2005 года, «Хезболла» располагает 12 тысячами снарядов РСЗО калибра 122, 240 и 330 мм. Есть данные, что у боевиков также имеется оперативно-тактический ракетный комплекс «Зильзаль-2» («Zelzal-2») иранского производства дальностью до 200 км, способный наносить удары по центральным районам Израиля.

Газета «The Times» в своей статье от 28 мая 2010 года утверждает, что группировка имеет ряд тайных складов оружия в Сирии, на которых хранятся ракеты класса «земля-земля». Кроме того, в распоряжении «Хезболлы» имеются ракеты М-600 и Скад.

Британская газета «Daily Mail» опубликовала карту, на которой помечены 1000 бункеров «Хезболлы», склады с оружием и наблюдательные пункты, с которых боевики отслеживают каждое движение на севере Израиля. В статье со ссылкой на ЦАХАЛ сообщается, что «Хезболла» создала и оборудовала около 550 бункеров, 300 наблюдательных пунктов и 100 объектов для хранения оружия. Расположены они в 270 деревнях на юге Ливана, причём многие из них были построены в непосредственной близости к больницам, домам гражданских лиц и школам с тем, чтобы в случае возникновения нового конфликта ЦАХАЛ не смог их разбомбить. Многие склады с оружием расположены к югу от реки Литани, в той зоне, где «Хезболле», согласно резолюции Совета Безопасности ООН 1701, запрещено вообще иметь какие бы то ни было вооружения.

В начале 2012 года поступили сообщения о том, что Сирия передала Хезболле российские ЗРК «Оса».

Идеология 
Хезболла представляет первый и наиболее успешный пример центрального принципа иранской внешней политики — экспорта исламской революции.

Мы считаем Америку врагом, потому что она хочет унизить наши правительства, наши режимы и наши народы. Это главный вор наших сокровищ, нашей нефти и наших ресурсов. Наш девиз — и мы не боимся повторять его из года в год — «Смерть Америке!»

Министр иностранных дел Канады Питер Маккей назвал Хезболлу «Талибаном на стероидах».

Террористическая деятельность 

В отчёте Общей службы безопасности Израиля «Шабак» за 2004 год деятельности Хезболлы против Израиля был посвящён отдельный раздел. Служба безопасности отметила 4 основных направления работы «Хезболлы» на израильской территории:
 внедрение иностранных граждан или владельцев иностранных документов для подготовки и проведения террористических актов;
 помощь арабским террористам Иудеи и Самарии в организации инфраструктуры террора;
 контрабанда вооружения и взрывчатых веществ на территорию Израиля;
 финансирование палестинских террористических организаций.

По утверждению руководителя Шабак Ави Дихтера, «Хезболла» платит палестинским боевикам сотни долларов за убийство каждого израильтянина. Согласно сообщению агентства «Росбалт», эту информацию подтверждают источники в палестинских службах безопасности. По их сведениям, «Хезболла», в частности, финансировала теракты в Иерусалиме 29 января и 22 февраля 2004 года, в результате которых погибли 11 и 8 человек соответственно, и более 110 человек было ранено.

Согласно планируемому к публикации отчёту исследовательского центра по борьбе с террором при американской военной академии West Point, сведения из которого частично обнародованы 1 мая 2013 года, Хезболла ведёт полноценную террористическую деятельность на территории Европы, в том числе в интересах Ирана.

Опорная база на Кубе 
По сообщению газеты «Corriere della Sera», в 2011 году Хезболла начала создание опорной тыловой базы на Кубе. По данным издания, в августе 2011 года три высокопоставленных представителя организации прибыли из Мексики на Кубу с заданием руководства организовать на острове плацдарм. Ожидается, что к ним присоединятся ещё 23 боевика, отобранные Талалем Хамией, который курирует в Хезболле секретные операции. На создание базы выделен бюджет в размере полутора миллионов долларов. Автор статьи напоминает, что Хезболла на протяжении многих лет действует в Латинской Америке, очень часто в интересах Ирана. Опорные пункты движения находятся в Парагвае, Бразилии, Венесуэле, Аргентине. При поддержке Ирана боевики Хезболлы дважды совершали акции в Аргентине: нападение на посольство Израиля и на представительство еврейской организации.

Международный трибунал в Гааге 
30 июня 2011 года представители Специального трибунала по Ливану передали ливанскому правительству обвинительное заключение по делу об убийстве бывшего премьер-министра Рафика Харири в 2005 году. Обвинительное заключение включает в себя 130 страниц.

В обвинительном заключении сказано, что четверо активистов Хезболлы участвовали 14 февраля 2005 года в атаке, в результате которой погибли бывший премьер-министр Ливана Рафик Харири и ещё 21 человек.

В качестве главных организаторов названы два высших члена шиитской террористической организации Хезболла.

Один из них — глава контрразведки Хезболлы , действовал под именем ливанского христианина Сами Исса. Бадреддин являлся близким родственником убитого в 2008 году в Дамаске оперативного командующего Хезболлы Имада Мугние и был убит 13 мая 2016 года при ударе израильских ВВС по аэропорту Дамаска в Сирии. Второй шиитский террорист, организовавший убийство — глава «карательной секции» Салим Джамиль Айаш. Названы ещё двое подозреваемых: Хусейн Хасан Онейси и Асад Хасан Сабра.

Деятельность в СМИ 
Хезболла располагает собственным спутниковым телеканалом «Аль-Манар» («Маяк») и радиостанцией «Аль-Нур» («Свет»). «Аль-Манар» ведёт вещание из Бейрута. Станция начала работу в 1991 году при помощи иранского финансирования. «Аль-Манар» пользуется самоназванием «станция сопротивления» и является ключевым игроком в том, что Хезболла называет «психологической войной против сионистского врага» в арабском мире.

«Аль-Манар» пропагандирует теракты смертников в секторе Газа, на западном берегу реки Иордан и в Ираке. Её трансляция во Франции запрещена в связи с продвижением отрицания Холокоста. Соединённые Штаты занесли этот телеканал в список террористических организаций.

Другой стороной деятельности Хезболлы является пропаганда принципов ислама и арабского национализма среди детей. Центральное Интернет-Бюро Хезболлы выпустило в 2003 году компьютерную игру «Special Force», в которой игрок должен был воевать с израильтянами, а победитель становился национальным героем и мучеником на небесах.

Социальная деятельность 
Хезболла организует программы социального развития, содержит госпитали, службы новостей и образовательные центры ежегодной стоимостью в миллионы долларов.

Некоторые из них: Комитет исламской благотворительности Эмдада, Центральный Пресс-Офис, Ассоциация Аль Джарга, Строительная Ассоциация Джихад Аль Бинаа. Программа реконструкции Джихад Аль Бинаа включает в себя многие экономические и инфраструктурные проекты.

Хезболла организовала Институт Мучеников (социальную организацию Аль-Шахид), предоставляющую пособие и образование семьям погибших боевиков.

Преступная деятельность 
Как и другие ливанские партии в прошлом, некоторые члены Хезболлы участвуют в различной преступной деятельности, которая приносит им прибыль. При этом одним из источников финансирования Хезболлы является торговля наркотиками.

Лидеры 
 Мухаммад Хусейн Фадлалла (1982—1985)
  (1985—1991)
 Аббас аль-Мусави (1991—1992)
 Хасан Насралла (1992— настоящее время)

Список руководства 
 Генеральный секретарь Хезболлы — Хасан Насралла.
 Заместитель генерального секретаря — шейх Наим Кассем.
 Пресс-секретарь — шейх Ибрагим аль-Амин.
 Духовный лидер Хезболлы — шейх Мухаммад Хусейн Фадлалла (ум. 2010).
 Глава Исполнительного совета — Саид Хашем Сафие Эль Дин.
 Глава Отдела связей с прессой — Хасан Эззиедине.
 Член ливанского парламента от Хезболлы — Баальбек-Хермель Хусейн Хадж Хасан.
 Член ливанского парламента от Хезболлы — Ибрагим Амин Аль Саид.
 Командующий Хезболлы и ливанской армией в южном Ливане — шейх Набиль Каук.
 Руководитель Хезболлы в южном Ливане — шейх Абдель Карим Обейд, имам Джибшита.
 Руководитель Хезболлы в Набатии — шейх Афиф аль-Набулси.
 Руководитель Хезболлы в городе Цидон-Захрани — шейх Мухаммад Фанниш.
 Министр сельского хозяйства от Хезболлы в правительстве Ливана — Али Абдулла.
 Директор Отдела социального строительства Исламского Джихада (Джихад эль-Бина) — Махмуд Маис.
 Начальник безопасности и разведки Хезболлы — Имад Мугния (убит 12 февраля 2008).
 Заместитель начальника безопасности и разведки — Абдул Хади Хамади.
 Начальник Медицинской администрации — Хадж Мухаммад Хиджази.
 Иранский посол в Ливане — Мохаммед Али Сибхан.
 Бывший иранский посол в Сирии и бывший министр внутренних дел — Али-Акбар Мохташеми.

Участие организации «Хезболла» в гражданской войне в Сирии 

Боевики «Хезболлы», наряду с иранскими бойцами из Корпуса Стражей Исламской революции, воюют в Сирии на стороне правительственных войск. В то же время их соотечественники, ливанские салафиты, также находятся в Сирии и сражаются против Башара Асада, Ирана и «Хезболлы» на стороне «Свободной сирийской армии», в союзе с «Аль-Каидой», «Джебхат-ан-Нусрой», «Исламским государством» и прочими оппозиционными вооружёнными группировками.

Профессор университета из Бейрута Гассан аль-Аззи комментирует позицию «Хезболлы»: «Участие „Хезболлы“ в конфликте является самым известным секретом в мире. В результате этого участия Ливан теперь разделён не только политически, но и разделён в военном отношении. Вмешательство „Хезболлы“ привело к тому, что теперь весь Ливан участвует в гражданской войне в Сирии — потому что противники „Хезболлы“ начали участвовать в джихаде против режима Асада в Сирии».

«Хезболла» пытается всячески отрицать факт своего участия в сирийской войне. По версии руководства, её боевики лишь «защищают ливанских граждан, проживающих в приграничных деревнях на территории Сирии». Так, шейх Набиль Кавук, заместитель главы политбюро «Хезболлы», заявил, выступая на похоронах боевиков: «Неужели кто-то думает, что мы бросим наших людей в приграничных деревнях, оставим их на милость убийц, похитителей и террористов? Наш моральный и национальный долг — обеспечить им защиту».

Кувейтская газета «al-Rai» опубликовала отчёт о переговорах, которые прошли в середине апреля 2013 года, между главой политбюро «Хезболлы» шейхом Хасаном Насраллой и руководством исламской республики Иран в Тегеране. Ссылаясь на высокопоставленного представителя службы безопасности Ирана, «al-Rai» утверждает, что в центре обсуждения находились вопросы о ситуации в Сирии, Ираке, Иране и Ливане. Стороны констатировали, что позиция России указывает на совпадение интересов этого государства с интересами «оси Сопротивления»: Ирана — Сирии — «Хезболлы». Это совпадение должно помочь оси в войне, которая сейчас идёт на территории Сирии. Поскольку оппозицию в Сирии поддерживает Запад и Лига арабских государств, у стран оси нет иного выбора, кроме наращивания помощи Асаду. Было принято решение о защите шиитских святынь на территории Сирии — любой ценой, поскольку одной из целей «Свободной сирийской армии» в Сирии является разрушение шиитских святынь, которые салафиты рассматривают в качестве «символов идолопоклонничества». Стороны согласились, что необходим переход от оборонительной к наступательной войне. Иранские генералы заявили, что перед лицом агрессии Запада и арабских государств необходимо ввести в действие положения пакта о совместной обороне между Сирией и Ираном и отправить в Сирию иранских солдат. Иранцы предупредили Насраллу о том, что, с их точки зрения, визит Барака Обамы в Израиль и Иорданию является ясной демонстрацией того, что в сложившейся ситуации следует также быть готовыми к неизбежному столкновению с Израилем.

4 мая 2013 года один из руководителей организации «Хезболла» в Ливане Ибрагим Амин А-Саяд признал, что боевики «Хезболлы» воюют в Сирии на стороне армии Асада и что их цель — не допустить установления в стране влияния Запада и Израиля. «Мы находимся там ради сохранения чести и достоинства ливанского народа и ради защиты святых для ислама мест», — сказал он.

20 мая 2013 года «Хезболла», впервые с начала сирийской войны, начала публикацию списков убитых в Сирии. Количество погибших велико, и потери невозможно более скрывать. В первом списке убитых значится 12 имён. Среди убитых — командир «Хезболлы» Фади аль-Джаззир, отсидевший 14 лет в израильской тюрьме. Был приговорён к пожизненному заключению. Освобождён, вместе с другими боевиками, в 2004 году в обмен на израильского бизнесмена Эльханнана Тенненбаума.

По данным «Хезболлы», на 23 мая 2013 года в Сирии погибло 75 боевиков. Согласно данным Центра Меира Амита по изучению терроризма (ITIC), с 22 мая по 24 июня 2013 года в Сирии погибли около 180 боевиков Хезболлы (около 120 из них — в боях за Аль-Кусейр), и несколько сот — были ранены. По данным ливанской газеты Al-Akhbar, к марту 2014 года в Сирии погибло более 300 боевиков Хезболлы.
Всего на март 2019 по разным данным погибло от 1677 до 2000 боевиков Хезболлы.

Критика участия «Хезболлы» в сирийской войне 
23 апреля 2013 года. В связи с непосредственным участием в конфликте боевиков «Хезболлы» на стороне Асада, Джордж Сабра (один из лидеров Народной демократической партии, которую в Сирии называют «нелегальной компартией»), избранный новым лидером Сирийского национального совета, объединяющего светские оппозиционные движения, заявил:
То, что происходит в Хомсе — это объявление войны народу Сирии. Боевики «Хизбаллы» вторглись в наши города и деревни. Ливанские власти должны отдавать себе отчет, что действия их граждан угрожают жизням сирийцев. В дальнейшем это скажется и на отношениях между нашими странами.
24 апреля 2013 года. Суннитская группировка джихадистов в вооружённых силах сирийской оппозиции «Фронт ан-Нусра» опубликовала на веб-сайте египетской газеты «Аль-Йоум аль-Саба» предупреждение президенту Ливана Мишелю Сулейману:
Мы вам сообщаем, и можете считать это последним предупреждением, о том, что вы должны немедленно принять меры для сдерживания ливанских собак [«Хизбаллы»], и не позволять им вмешиваться во внутренние дела Сирии… В Бейруте скоро вспыхнет огонь… Если вы не отреагируете в ближайшие 24 часа, мы будем считать вас соучастниками преступлений, совершенных членами партии дьявола… Нам придётся принять особые меры и сжечь всякого встречного в Бейруте и в других местах.

В редакционной статье «Джамахирия Асада — от Дамаска до побережья» известной арабской газеты «Al-Sharq al-Awsat» «Хезболла» обвиняется в разжигании сектантской войны в соседней Сирии. В ней утверждается, что боевые действия к западу от Хомса ведут «Хезболла», ополчение Баас и «местные сектантские милиции». Их целью является «этническая чистка» Хомса и окрестностей, с тем, чтобы подготовить место для будущей республики Асада. Газета сравнивает действия этого альянса с действиями сербов в Боснии и Герцеговине в 90-х годах и считает, что Асад может пойти ещё дальше и повторить «подвиги» красных кхмеров в Камбодже.

Активность «Хезболлы» в Сирии вызвала ответную реакцию суннитов в Ливане. Салафитский проповедник из Сидона шейх Ахмад аль-Асир издал фетву, в которой призывает ливанских суннитов встать на защиту. Асир заявил о создании «Свободных Бригад Сопротивления Сидона». Шейх подчеркнул важность сирийского джихада перед лицом агрессии «Хезболлы».

Шейх Субхи Туфэйли, бывший генеральный секретарь «Хезболлы», в интервью ливанскому каналу «MTV» (февраль 2013 года) и каналу «al-Mustaqbal» (апрель 2013 года) выступил с резкой критикой участия «Хезболлы» в сирийской войне. Шейх сказал:
Шиитам Сирии для защиты не нужна защита «Хезболлы». Наше участие станет лишь причиной возникновения многих проблем. Каждый день мы хороним наших людей. Три дня назад из Сирии привезли 138 трупов бойцов «Хезболлы» — бойцов, которых готовили к войне с Израилем. С ними привезли десятки раненых и покалеченных. Мы стоим перед лицом новой, невиданной угрозы. Мы стоим перед лицом полного, абсолютного уничтожения — и в Сирии, и в Ливане, и, возможно, за их пределами.
Шейх назвал призывы к джихаду — и со стороны суннитов, и со стороны шиитов — «крамолой, выполняющей заказ Америки и Израиля». «Нет никакого оправдания этой суицидной внутренней войне. В Сирии правит тиран и агрессор. Попытка его спасти — харам. Нас, шиитов, мало в Ливане. Война в Сирии пожирает нас, ослабляет нас, и у нас нет надежды даже на минимальный успех, даже на ограниченную победу. Война в Сирии сожрёт нас за два месяца. Вы что, мечтаете о победе в Сирии? Вы мечтаете о том, что сирийский режим устоит? Сирийский режим не устоит».

Бывший премьер-министр Ливана, глава ливанского блока «Будущее» Фуад Синьора, раскритиковал речь генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, в которой тот открыто поддерживает режим Асада и угрожает Израилю. Синьора заявил, что Насралла втягивает Ливан в региональный конфликт и подвергает страну новыми опасностям.

26 мая 2013 года лидер египетского движения джихадистов-салафитов в интервью ливанскому агентству NOW призвал ливанских суннитов и муджахедов во всем мире объявить войну шиитскому движению «Хезболла» на ливанской территории в качестве ответа на участие «Хезболлы» в гражданской войне на стороне Башара Асада.

27 мая 2013 года по сообщению агентства «Bahrian News», после того, как Хасан Насралла заявил, что его бойцы помогут своему союзнику президенту Сирии Башару аль-Асаду победить в гражданской войне, министр иностранных дел Бахрейна шейх Халед бин-Ахмед аль-Халифа заявил, что генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла является террористом, объявившим войну своему народу. «Остановить (Насраллу) и спасти Ливан от него — это национальный и религиозный долг», — добавил он. Заявление главы бахрейнского МИДа демонстрирует рост разногласий в регионе в отношении к войне в Сирии.

27 мая 2013 года согласно Салману Шейху, главе «Brookings Doha Center», выступившему на Мировом экономическом Форуме в Иордании, «на стороне Асада в Сирии сейчас воюют 5 тысяч боевиков „Хизбаллы“, и ещё 5 тысяч готовы к ним присоединиться». Кроме того, он сообщил об участии в боях на стороне Асада «1500—2000 иракцев».

28 мая 2013 года генерал Салим Идрис, начальник штаба Свободной сирийской армии, разослал руководителям Ливана, Лиги арабских государств и ООН ультиматум с требованием в 24-часовой срок вывести войска «Хезболлы» из Сирии. Послание отправлено президенту Ливана Мишелю Сулейману, председателю ЛАГ Набилю аль-Араби и генсеку ООН Пан Ги Муну. Идрис предупредил, что Свободная сирийская армия станет охотиться на боевиков «Хезболлы», где бы они ни находились. Возможно, речь идёт о перенесении боевых действий на территорию Ливана.

См. также 
 Флаг Хезболлы
 Судно «Francop»
 Специальный трибунал по Ливану

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Лидер «Хезболлах» считает честью быть врагом Дж. Буша
 
 
 
 
 
 Али Мухиэддин Хезболла ч. I, ч. II
 Али Мухиэддин Интервью с представителем аятоллы Хаманеи по юридическим вопросам в Ливане и членом руководства Хезболла М. Язбеком
 Али Мухиэддин Интервью с Субхи Туфейли
 Эпштейн Алек «Израильская война против „Хезболлы“ и формирование новых контуров ближневосточной политики» (Москва: Институт Ближнего Востока, 2006)
 Хизбалла — Партия Аллаха
 Партия Бога и Запад: о политической идеологии Хезболлах 
 
 Яшлавский А. Э. «Хизбалла» и её роль в геополитических процессах на Ближнем Востоке // Мировая экономика и международные отношения. — 2007. — № 7. — C.3-12.
 
 
 
 
 
 

Террористические организации Ближнего Востока
Исламистские террористические организации
Шиитские военизированные организации
Исламские партии
Политические партии Ливана
Политические партии, основанные в 1982 году

Терроризм в Ливане
Проправительственные боевые фракции сирийского конфликта
Антиимпериализм